Армавир се може односити на:

Јерменија 
 Армавир (древни град) — историјска престоница Јерменије
 Армавир (Јерменија) (стари називи Сардарабад и Октемберјан) — град у Јерменији, центар истоимене провинције. Град је смјештен на истом мјесту на којем се налазио и древни јерменски град Армавир.
 Армавир (марз) — провинција (марз) у Јерменији
 Армавир (село) — село у Јерменији
 Нор-Армавир — село у Јерменији

Русија 
 Армавир (Русија) — град у Русији, у Краснодарском крају, назван у част древног јерменског града Армавира.